

Велчінец () — село у Окницькому районі
 Велчинец () — село у Калараському районі
 Велчінец () — прикордонна залізнична станція Молдовської залізниці